Weicheng bezeichnet:

 den Stadtbezirk Weicheng (潍城区) der bezirksfreien Stadt Weifang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Weicheng (Weifang)
 den Stadtbezirk Weicheng (渭城区) der bezirksfreien Stadt Xianyang in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Weicheng (Xianyang)
 die Großgemeinde Weicheng (魏城镇) im Kreis Wei in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Weicheng (Wei)
 die Großgemeinde Weicheng (魏城镇) im Stadtbezirk Youxian in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Weicheng (Youxian)
 das Straßenviertel Weicheng (渭城街道) im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Weicheng (Weicheng)